Europejska Formuła 2 Sezon 1979 – trzynasty sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 25 marca na torze Silverstone Circuit w Wielkiej Brytanii, a zakończył 19 sierpnia również w Wielkiej Brytanii, na Donington Park. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Szwajcar Marc Surer. Wśród konstruktorów najlepsza okazała się brytyjska ekipa Toleman,

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 10 najlepszych wyników

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 Formula 2 1979

1979
1979 w sportach motorowych